Подвилье — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Подвилье — деревня в Пуховичском районе Минской области.

Россия 
 Подвилье — деревня в Кромском районе Орловской области.